Канделарија Локсича има више значења:

 Општина Канделарија Локсича (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Канделарија Локсича (Канделарија Локсича, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику